Mainkreis bezeichnet zwei ehemalige Gebiete:

 einen Kreis im Königreich Bayern, siehe Mainkreis (Bayern)
 einen Kreis im preußischen Hessen-Nassau, siehe Mainkreis (Hessen)